Яскари () — финская фамилия.

Известные носители 
 Яскари, Аатос (1904–1962) — финский борец, отец Тауно Яскари.
 Яскари, Тауно (род. 1934) — финский борец, сын Аатоса Яскари.
   (1880–1925) — финский политик.
   (1866–1936) — финский политик.